О-де-Сен (, буквально — «Верховья Сены») — небольшой по площади, но густонаселённый департамент на севере центральной части Франции, в регионе Иль-де-Франс. Расположен к западу от Парижа, непосредственно примыкает к французской столице, от которой отделен кольцом Периферик. Порядковый номер — 92. Административный центр — Нантер. Население — 1 590 749 человек (5-е место среди департаментов, данные 2010 г.).

География 
Площадь территории — 176 км². Через департамент протекает река Сена.

Департамент включает 3 округа: Антони, Булонь-Бийанкур и Нантер, 23 кантонов и 36 коммун.

Список муниципалитетов

История 
Департамент О-де-Сен был образован в 1968 году и включил части территории бывших департаментов Сена и Сена и Уаза.

Достопримечательности 
 Район Дефанс
 Небоскрёб Tour First — имея высоту 231 метр, занимает 26-ю строчку в списке самых высоких зданий Европы (включая Россию), 8-ю строчку в , и является самым высоким зданием (но не сооружением) Франции.

Экономика

Примечания

Ссылки 
 Préfecture 
 Conseil général